Печский район () — центральный район медье Баранья, Венгрия со столицей в городе Печ. В состав района входит 39 населённых пунктов, в которых проживает 184 936 жителей. Таким образом, Печский район является самым крупным районом медье по числу жителей. Печский район граничит со всеми районами медье, за исключением Сигетварского района.

Населённые пункты 

Районы Бараньи